Trattato di Lisbona (1668), trattato di pace che sancì la fine della guerra di restaurazione portoghese tra Portogallo e Spagna.
 Trattato di Lisbona (1859), trattato tra il Portogallo e i Paesi Bassi per definire i confini delle proprie colonie.
 Trattato di Lisbona (1864), trattato tra il Portogallo e la Spagna per definire i confini tra i due Stati.
 Trattato di Lisbona (2007), trattato dell'Unione europea che tratta la riforma dell'Unione.